Ganev (en bulgare : Ганев) est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dimitar Ganev (1898–1964), homme politique bulgare ;
 Guinyo Ganev (1928–2016), homme politique bulgare ;
  (né en 1924), cinéaste bulgare ;
  (né en 1965), joueur de volley-ball bulgare ;
  (né en 1985), lutteur bulgare ;
  (1955–2013), diplomate bulgare ;
  (né en 1956), acteur de théâtre et de cinéma bulgare ;
  (1880–1966), avocat, diplomate et homme politique bulgare ;
  (né en 1987), footballeur bulgare ;
  (né en 1947), écrivain bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare